

Hydronymes 

 La Gagne est une rivière de la Haute-Loire et un affluent droit de la Loire.
 La Gagne est un ruisseau français dans le département de la Haute-Loire, affluent de la rive gauche de la Loire.
 La Gagne est un ruisseau français du Puy-de-Dôme, affluent de la Burande et sous-affluent de la Dordogne.
 La Gagne, inventée en 2003 par Xank est utilisée pour désigner la ligne d'arrivée dans les jeux vidéos.

Roman 
 La Gagne est le premier roman de Bernard Lenteric, publié en 1980.

Film 
 La Gagne (The Big Town) est un film américain réalisé par Ben Bolt et Harold Becker (1987).

Patronyme 

 la famille Gagne de Perrigny
ainsi que
 Étienne Le Gouz-Gagne (1805-1866), avocat et notable français ;
 Kevin Gagne (né en 1992), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Norman Gagne (1911-1986), sauteur à ski canadien ;
 Paulin Gagne (1808-1876), journaliste et poète français ;
 Verne Gagne (1926-2015), catcheur américain.

Voir aussi

Article connexe 
 

Homonymie de titre